A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2012./13. Igrano je u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacijska liga za A-1 

Dodatne kvalifikacije

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice  
 A-1 liga 2012./13.
 B-1 liga 2012./13.
 C liga 2012./13.
 Kup Krešimira Ćosića 2012./13.

Izvori 
 
 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije, A-2 liga istok 2012./13., pristupljeno 8. listopada 2013.
 sportingpulse.com HR košarka, A-2 liga Zapad 2012./13. , pristupljeno 14. listopada 2013.
 crokosarka.com, kvalifikacije za A-1 ligu pristupljeno 15. listopada 2013.
 hks-cbf.hr, A-2 Jug 2012./13., pristupljeno 15. listopada 2013.
 hks-cbf.hr, A-2 Centar 2014./13.,  pristupljeno 15. listopada 2013.
 hks-cbf.hr, A-2 Sjever 2012./13., pristupljeno 15. listopada 2013.
 Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, A-2 Sjever 2012./13. , pristupljeno 2. veljače 2014.
 Košarkaški savez Primorsko-goranske županije, priopćenja 
 HKS, dodatne kvalifikacije za A-1 2012./13., pristupljeno 16. svibnja 2015.
  

2012-13 
2012-13
m-2-A-2